Résultats détaillés de l’édition 1928 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 20 mai au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1|| René Lacoste||align=center|Finale|| Henri Cochet (2)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Henri Cochet||align=center|Victoire|| René Lacoste (1)
|-
|3|| Jean Borotra||align=center|1/2 finale|| Henri Cochet (2)
|-
|4|| Mohammed Sleem||align=center|1/8 de finale|| Jacques Brugnon (13)
|-
|5|| Colin Gregory ||align=center| (1/16) || John Hawkes
|-
|6|| Hendrik Timmer||align=center|Forfait||
|-
|7|| Ronaldo Boyd||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|8|| Jack Crawford||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (1)
|}

|-
|9|| Nigel Sharpe||align=center| (1/16)|| Antoine Gentien
|-
|10|| Norman Brookes||align=center|Forfait||
|-
|11|| Gerald Patterson||align=center|1/8 de finale|| Christian Boussus
|-
|12|| Guillermo Robson||align=center|1/8 de finale|| John Hawkes
|-
|13|| Jacques Brugnon||align=center|1/4 de finale|| John Hawkes
|-
|14|| Harry Hopman||align=center| (1/32)|| Gaston George
|-
|15|| Francis Hunter||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|16|| Franz-Wilhelm Matejka||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (1)
|}

Tableau final

Double messieurs 
À venir

Simple dames

Têtes de série 
21 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1928
France
France
Sport en France en 1928
Mai 1928
Juin 1928